Raoul Ngadrira Avansey (Kinshasa (Congo-Kinshasa), 30 juni 1989) is een Belgische voetballer die speelt voor Excelsior Virton. Begin juli 2012 mocht hij als testspeler  zich bewijzen bij FCV Dender EH, na een periode van 14 dagen tekende hij een contract voor een jaar.

Statistieken

Ngadira